Het WTA-tennistoernooi van Newport Beach (officieel Oracle Challenger Series) van 2019 vond plaats van 21 tot en met 27 januari 2019 in de Amerikaanse plaats Newport Beach. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Vergeleken met de eerste editie was het deelnemersveld in het enkelspel uitgebreid van 32 naar 48 speelsters.

Titelhoudster Danielle Collins kon haar titel niet komen verdedigen, aangezien zij nog in het spel was op het, gelijktijdig plaatsvindende, Australian Open.

De als eerste geplaatste Zweedse Rebecca Peterson bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgescha­keld door Jessica Pegula.

Het zesde reekshoofd, Bianca Andreescu uit Canada, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zevende geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula in drie sets. Andreescu wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 24.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer, als elfde geplaatst, kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Misaki Doi en Jil Teichmann had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Teichmann speelde samen met Madison Brengle, maar zij strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Alexa Guarachi en Giuliana Olmos, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Taylor Townsend en Yanina Wickmayer.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Hayley Carter en Ena Shibahara won het toer­nooi. In de op zaterdag 26 januari gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste Amerikaans/Belgisch koppel Taylor Townsend en Yanina Wickmayer in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste WTA-titel, zowel gezamenlijk als afzonderlijk.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek kwam in actie met de Amerikaanse Christina McHale – zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Newport Beach 2019
Newport Beach